Афанасий Афанасьевич Пчёлкин (1903 — 1976) — нарком внутренних дел Киргизской ССР и Казахской ССР, генерал-майор (1945).

Биография 
Член ВКП(б). Депутат ВС СССР 2-го созыва. В 1918–1921 в РККА. С 1921 в ВЧК—ОГПУ. В 1939–1940 заместитель начальника отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1941 заместитель наркома внутренних дел Крымской АССР. В 1943–1946 нарком—министр внутренних дел Киргизской ССР. В 1946–1949 министр внутренних дел Казахской ССР. В 1949–1955 начальник Управления МВД по Воронежской области.

Звания 
 комиссар государственной безопасности, 12.05.1943;
 генерал-майор, 09.07.1945.

Награды 
 орден Ленина, 1945;
 орден Красного Знамени, 1944;
 орден Красной Звезды.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 ЦентрАзия
 Центр генеалогических исследований
 Альманах "Россия. XX век"

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва